Il doppio femminile del Western & Southern Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Le detentrici del titolo erano Viktoryja Azaranka e Marija Kirilenko. Azarenka non ha partecipato al torneo, mentre Kirileko ha giocato in coppia con Nadia Petrova, venendo sconfitta ai quarti di finale da Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová. Grandin e Uhlířová sono state a loro volta battute in finale da Vania King e Jaroslava Švedova, per 6-4, 3-6, [11-9].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (semifinale)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (campionesse)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (quarti di finale)

  Liezel Huber /  Lisa Raymond  (quarti di finale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Chan Yung-Jan /  Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2011